Törellärka (Calendulauda barlowi) är en fågel i familjen lärkor inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Törellärka delas upp i tre distinkta underarter:
 C. b. barlowi – förekommer i sydvästra Namibia från söder om Koichabfloden (Lüderitz inland) österut till Aus
 C. b. patae – förekommer i kustnära sydvästra Namibia (Lüderitz) till allra nordvästligaste Sydafrika
 C. b. cavei – förekommer från kustslättens inland i sydvästra Namibia till nordvästra Sydafrika (Holgatfloden)

Status 
IUCN behandlar den numera som en del av dynlärkan, varför den inte längre placeras i någon hotkategori.

Namn 
Fågelns vetenskapliga artnamn hedrar Charles Sydney Barlow (1905-1979), sydafrikansk entreprenör, filantrop och fältornitolog.

Noter

Externa länkar

Lärkor
Fåglar i etiopiska regionen